Lamezia Terme – comune italiano della provincia di Catanzaro in Calabria

Vini 
Lamezia bianco
Lamezia Greco
Lamezia novello
Lamezia rosato
Lamezia rosso
Lamezia rosso riserva